FK Sumy - nazwa klubu piłkarskiego FK Sumy utworzonego na bazie drużyny Jawir Krasnopole w latach 2008-2019
 FK Sumy - nazwa klubu piłkarskiego Ahrotechserwis Sumy w 1995 roku
 FK Sumy - nazwa klubu piłkarskiego Spartak Sumy w 2002 roku
 FK Sumy - nazwa klubu piłkarskiego LS Group od 2020 roku